Der IFA Premiership 2011/12 war die vierte Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga seit der Neuorganisation der Liga und die 111. Spielzeit insgesamt. Die Saison begann am 6. August 2011 und endete am 28. April 2012.

Nach 33 Spieltagen teilte sich die Liga in ein Meisterplayoff und ein Abstiegsplayout mit jeweils sechs Teams, in denen jede Mannschaft einmal gegen jedes Team der Gruppe antrat.

Der Linfield FC konnte den Titel erfolgreich verteidigen und gewann seine insgesamt 51. Meisterschaft. Am anderen Tabellenende musste Carrick Rangers in die zweite Liga absteigen. Lisburn Distillery konnte die Relegationsspiele gegen Newry City mit 0:0 und 3:2 für sich entscheiden und verblieb daher in der höchsten Spielklasse.

Mannschaften

Tabellen

Vorrunde

Kreuztabelle

Meisterplayoff

Abstiegsplayout

Kreuztabellen

Relegation 
Der Elftplatzierte Lisburn Distillery bestritt nach Abschluss der regulären Saison zwei Relegationsspiele gegen den Zweitplatzierten der IFA Championship, Newry City. Nach einem 0:0-Unentschieden im Hinspiel, gewann Lisburn das Rückspiel in Newry mit 3:2 und verbleibt damit in der höchsten Liga Nordirlands. Die Spiele fanden am 1. und 4. Mai 2012 statt.

|}

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2011 12
Fußballsaison 2011/12